Mistrzostwa Narodów Afryki 2018 są 5. edycją tego turnieju piłkarskiego, które odbywają się w Maroku. W odróżnieniu od Pucharu Narodów Afryki w tym turnieju brać udział mogą jedynie zawodnicy występujący w swoich rodzimych rozgrywkach ligowych.

Uczestnicy 
W turnieju bierze udział 16 drużyn. Gospodarz oraz 15 reprezentacji wyłonionych w rozgrywanych w roku 2017 kwalifikacjach do turnieju.

Kwalifikacje 

Zasady kwalifikacji do MNA 2018 nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniej edycji. Jako gospodarze awans zapewniony miała reprezentacja Maroka. W kwalifikacjach wzięło udział 48. reprezentacji. Z turnieju zrezygnowała reprezentacja Egiptu. Jej miejsce zajęła Rwanda pokonując w play-off Etiopię.

Zakwalifikowane drużyny

Obiekty

Losowanie 

Losowanie grup finałów MNA 2014 odbyło się 17 listopada 2017 roku w Maroku.

Faza grupowa 
Godziny rozpoczęcia meczów UTC+00:00

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał 

ZWYCIĘZCA MISTRZOSTW NARODÓW AFRYKI 2018

Maroko Pierwszy tytuł

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Narodów Afryki na stronie CAF

Przypisy 

Rozgrywki międzynarodowe CAF
Piłka nożna
2018 w piłce nożnej
2018 w Maroku
Piłka nożna w Maroku
Sport w Casablance
Sport w Marrakeszu
Sport w Tangerze
Sport w Agadirze